Lakota kan syfta på följande:
 Lakota, en prärieindiansk folkgrupp i USA
 Lakota (språk), ett språk som talas av lakotafolket i USA

Geografi

Elfenbenskusten 

 Lakota (ort i Elfenbenskusten), Gôh-Djiboua,

USA 

 Lakota, Iowa, Kossuth County, 
 Lakota, North Dakota, Nelson County,